Bungo pode referir-se a:
 Bungo (Uíge) — cidade angolana
 Província de Bungo — antiga província do Japão

Desambiguações de topônimos